El término Churubusco es un topónimo de origen náhuatl, resultado de la castellanización bárbara de Huitzilopochco ('Lugar donde se adora a Huitzilopochtli'). Es el nombre de:

Huitzilopochco, antigua aldea mexica en el borde sudoccidental del lago de Texcoco.
Churubusco, pueblo originario del Distrito Federal (hoy la Ciudad de México), México.
Churubusco, aldea en el estado de Indiana (Estados Unidos).
Churubusco, aldea en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
El río Churubusco, un cauce de agua entubado bajo la avenida del mismo nombre en la Ciudad de México.
El templo de San Mateo Apóstol de Churubusco, del culto católico, en la localidad del mismo nombre en México.
La batalla de Churubusco, ocurrida el 20 de agosto de 1847 durante la Intervención estadounidense en México.
Los Estudios Churubusco Azteca, estudios cinematográficos en la Ciudad de México.
El Churubusco Country Club, un club social exclusivo en la Ciudad de México.
La colonia San Diego Churubusco, barrio al sur de la Ciudad de México, donde se encuentra, entre otras cosas, el Exconvento de Churubusco, hoy llamado Museo Nacional de las Intervenciones.